Sneakers,  album des Flamin' Groovies sorti en 1968.
 Sneakers, un jeu vidéo sorti en 1981.
 Sneakers, un type de chaussure de sport.

Cinéma 
 Sneakers, titre original du film Les Experts sorti en 1992.
 Sneakers, court métrage américain d'Al Christie sorti en 1921.
 Sneakers, court métrage américain de Brandon Reed sorti en 2012.

Homophone 
 Snickers, une marque de barres chocolatées.